Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици 1993. у Штутгарту одржано је 19. и 20. августа на Готлиб Дајмлер стадион.

Титулу светског првака са из Токија 1991. бранио је светски рекордер Мајк Пауел из САД.

Земље учеснице 
Учествовала су 45 скакача удаљ из 35 земаља.

  Алжир (1)
  Бахаме (1)
  Бразил (1)
  Белорусија (2)
  Бугарска (3)
  Буркина Фасо (1)
  Гренада (1)
  Грчка (2)
  Доминика (1)
  Јапан (1)
  Јерменија (1)
  Јужноафричка Република (1)
  Канада (1)
  Кинески Тајпеј (1)
  Куба (2)
  Мађарска (1)
  Мексико (1)
  Немачка (3)
  Нигерија (1)
  Оман (1)
  Пакистан (1)
  Порторико (1)
  САД (3) 
  Русија (2)
  Тонга (1)
  Ттринидад и Тобаго (1)
  Туркменистан (1)
  Уједињени Арапски Емирати (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Финска (1)
  Холандија (1)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1993. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку уудаљ пре првенства (19. августа 1993), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1991.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 8,15 м. Норму су прескочила 4 такмичара (КВ), а осталих 8 се квалификовал на основу постигнутог резултата .

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Финале је одржано 30. августа..

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за мушкарце отвореном после 4. Светског првенства 1983—1993.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на светским првенствима на отвореном у скоку удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993 на сајту ИААФ
 Резултати на todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани